La palabra seno proviene del latín sinus que significaba curva, cavidad o concavidad. Y designa diversas cavidades tanto del cuerpo humano como de la costa.

Anatomía
 Se llama seno a diversas dilataciones de venas y arterias o cavidades conformadas por ellas: 
 El seno aórtico, seno de Petit, seno de Morgagni o seno de Valsalva dilatación entre la arteria aorta y la válvula aórtica
 El seno carotídeo, dilatación del tracto de salida de la arteria carótida interna
 El seno coronario, venas que se unen para formar un gran vaso que recoge la sangre del miocardio
 El seno cavernoso conjunto de venas que forman una cavidad limitada por el esfenoides

 Senos paranasales: se encuentran en diversos huesos de la cara y se comunican con las fosas nasales. Estos son: 

 Seno frontal
 Seno etmoidal
 Seno maxilar
 Seno esfenoidal

 El seno transverso, en la cara interna del hueso occipital, en el cerebro. 

 Se llama seno a la cavidad del pecho de una mujer, la que también suele llamarse seno femenino.

Ciencias exactas
Seno (trigonometría), razón trigonométrica entre el cateto opuesto y la hipotenusa;
Seno del topólogo, curva utilizada para ilustrar determinadas propiedades de los espacios topológicos

Geografía
 Seno (Teruel), municipio en España;
 El seno: entrada de mar entre dos cabos de tierra, parecida a una bahía;
Seno Grandi, en la costa suroeste de isla Navarino, en la región austral de Chile,
 Seno Darwin, extenso cuerpo de agua de mar en el que desembocan los canales Pomar y O'Brien, en la región austral de Chile,
 Seno Baker, gran brazo de mar que se abre en la parte NE del canal Messier, en la región austral de Chile.

Varios
 Seno, regazo, espacio sobre las piernas donde simbólicamente se da amparo, protección, consuelo, etc., «que Dios lo acoja en su seno»;
 El seno de Abraham ―en el marco del cristianismo― es el lugar invisible en que estaban alojadas las almas de los judíos que tuvieron fe en la aparición futura de Jesucristo.

Referencias 

nl:Sinus